Convento francescano
 Convento francescano di Bethlehem
 Convento di San Francesco
 Convento di San Francesco di Cospiti